Margaret Court ha battuto in finale Billie Jean King 14–12 11–9.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Billie Jean King (finalista)
 Virginia Wade (quarto turno)
 Kerry Melville (quarto turno)
 Rosie Casals (semifinali)
 Julie Heldman (quarto turno)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)
 Helga Niessen (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1970